Plaza Prim puede designar a diferentes plazas situadas en las siguientes ciudades:

 Plaza Prim (Barcelona)
 Plaza Prim (Miranda de Ebro)
 Plaza Prim (Reus)